У́лица Здоровцева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Степана Здоровцева — улица в Астрахани
 Улица Здоровцева — улица в Волгограде.
 Улица Здоровцева — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Здоровцева — улица в Донецке.

См. также 
 Здоровцев